Indiase hockeyploeg (mannen)
 Indiase hockeyploeg (vrouwen)